Franziskanerstraße steht für:

 Franziskanerstraße (Bremen)
 Franziskanerstraße (Düren)
 Franziskanerstraße (Mönchengladbach)
 Franziskanerstraße 8 (Mönchengladbach)
 Franziskanerstraße 10 (Mönchengladbach)
 Franziskanerstraße 12 (Mönchengladbach)
 Franziskanerstraße 19 (Mönchengladbach)
 Franziskanerstraße (Überlingen)